Го́рлов (Го́рлова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Горлов, Артём Сергеевич (род. 1987) — российский футбольный тренер.
 
 Горлов, Виктор Михайлович (?—2006) — советский и российский тренер по самбо.
 Горлов, Виктор Николаевич (1953—2021) — советский и российский журналист, футбольный функционер.
 Горлов, Григорий Кириллович (1919—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Горлов, Дмитрий Владимирович (1899—1988) — русский советский график, скульптор.
 
 Горлов, Иосиф Гордеевич (1898—?) — советский и украинский председатель Сумского и Одесского облисполкомов.
 Горлов, Никита Романович (1909—1965) — советский военачальник, военный лётчик, генерал-майор авиации.
 
 Горлов, Олег Алексеевич (род. 1925) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Горлов, Фёдор Алексеевич (1917—1988) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Горлов тупик
 Горлово
 Уфтюгская Горлова (устар.: Горлова) — река в Архангельской области России.